El término Gigantes y cabezudos pueden referirse:

a los gigantes y cabezudos, ciertas figuras tradicionales usadas como animación en festividades de numerosas ciudades, y particularmente a las comparsas de varios lugares:

a los Gigantes y cabezudos de Alcalá de Henares;
a los Gigantes y cabezudos de Ayerbe;
a los Gigantes y cabezudos de Madrid;
a los Gigantes y cabezudos de Pamplona;
a los Gigantes y cabezudos de San Sebastián;
a los Gigantes y cabezudos de Zaragoza.

Zarzuela
a Gigantes y cabezudos, libreto de Miguel Echegaray y música de Manuel F. Caballero.